Ми́хал — мужское имя, особенно у чехов (), поляков () и словаков; например: Бобжиньский, Михал (1849—1935); Мертиняк, Михал (род. 1979) и др.
 Михал — библейский ветхозаветный персонаж, младшая дочь царя Саула и первая жена царя Давида.
 «Михал-Мышкоед» — сочинение болгарского писателя Савы Доброплодного (1820—1894), которое положило начало болгарской комедии (1856).

См. также 
 Михаль (значения)
 Михаил
 Михаэль

Примечания